Sveio (gemeente), een gemeente in Noorwegen
Sveio (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente